Der Meineidbauer steht für:

 Der Meineidbauer, Volksstück von Ludwig Anzengruber aus dem Jahr 1871
 Der Meineidbauer (1915), Film von Jakob Fleck und Luise Fleck
 Der Meineidbauer (1926), Film von Jakob Fleck und Luise Fleck
 Der Meineidbauer (1941), Film von Leopold Hainisch
 Der Meineidbauer (1956), Film von Rudolf Jugert 
 Der Meineidbauer (2012), Fernsehfilm von Joseph Vilsmaier
 Der Meineidbauer, gerichtlich untersagte Bezeichnung für Friedrich Zimmermann (1925–2012), deutscher Politiker (CSU)